Dangla ist der Nachname von:

 Paul Dangla (ca. 1882–1904), französischer Radsportler

Dangla bezeichnet zudem:

 Dangla (Sprache), Sprache aus der Familie der tschadischen Sprachen
 Dangla (Golmud) (唐古拉山镇, auch Tanggulashan), Großgemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai